Пан може да се односи на:

 Пан, грчка митологија
 Пан (месец)
 4450 Пан, астероид
 Лична рачунарска мрежа ()
 Пероксиацетилнитрат